

Miejscowości w USA 
 White Horse – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 White Horse – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Todd

Muzyka 
 White Horse – przebój duńskiej grupy Laid Back
 White Horse – singel Taylor Swift